LQG – skrótowiec, który może oznaczać:
 duża grupa kwazarów ()
 pętlowa grawitacja kwantowa ()
 regulator liniowo-kwadratowy-Gaussa ()